Akoris kann sein:

 der ägyptische Pharao Hakor, (393 – 380 v. Chr.).
 die altägyptische Stadt Akoris nördlich von al-Minya an der Stelle des heutigen Dorfes Ṭihnā al-Ǧabal.